Villalcázar puede referirse a:
Villalcázar de Sirga, provincia de Palencia
Palacio de Villalcázar (Málaga)